

Croazia 
 Fusine, in croato Fužine – comune della regione litoraneo-montana

Italia 
 Fusine – comune della provincia di Sondrio
 Fusine – frazione di Val di Zoldo in provincia di Belluno
 Fusine – frazione di Posina in provincia di Vicenza
 Fusine in Valromana – frazione di Tarvisio in provincia di Udine
 Laghi di Fusine – laghi nel suddetto paese
 Valico di Fusine – valico alpino di Tarvisio in provincia di Udine

Slovenia 
 Sturie delle Fusine, oggi Šturje – frazione del comune di Aidussina